Торговиця — те саме, що базар, ринок.

Топоніми 

Села:
 Торговиця — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Торговиця — Івано-Франківська область, Коломийський район
 Торговиця — Кіровоградська область, Новоархангельський район
 Торговиця — Рівненська область, Дубенський район
 Торговиця — Сумська область, Конотопський район
Річка:
 Торговиця — притока Сули

Література 
 «Торговиця» (2012) — історичний роман Романа Іваничука

Примітки